

Sigle 
 Chemins de fer de la Corse – rete ferroviaria della Corsica (Francia)
 Clorofluorocarburi
 Cubico a Facce Centrate – uno dei 14 possibili Reticoli di Bravais (in inglese, face centered cubic o FCC)
 Controlled foreign companies
 Continuous Function Chart, un tipo di diagramma a blocchi funzionali che permette di programmare espressioni sia analogiche che booleane. È spesso associato al Sequential Function Chart (SFC)

Sport 
 Celtic Football Club – Squadra calcistica di Glasgow
 Chelsea Football Club – Squadra calcistica di Londra (Hammersmith e Fulham)
 CFC – Cricket and Football Club nelle denominazioni di squadre sportive (per esempio Genoa Cricket and Football Club)

Altri progetti